

Geografia 
Favale San Cataldo – antico nome di Valsinni, in provincia di Matera
Favale di Malvaro – comune italiano nella città metropolitana di Genova
Favale – frazione di Civitella del Tronto in provincia di Teramo
Favale – rio dell'Appennino bolognese

Persone 
Carlo Favale – dirigente sportivo italiano
Casimiro Favale (1832-1896) – politico italiano
Gabriel Favale (1967-) – arbitro di calcio argentino
Giuseppe Favale (1960-) – vescovo cattolico italiano
Giuseppe Rocco Favale (1935-2018) – vescovo cattolico italiano